Als Spindelschnecke bzw. Spindelschnecken werden bezeichnet:

 Schnecken der Gattung Neptunea in der Familie der Hornschnecken (Buccinidae):
 Gemeine Spindelschnecke, Neptunea antiqua (Linnaeus, 1758)
 Kantige Spindelschnecke, Neptunea despecta (Linnaeus, 1758)

 Schnecken der Familie Fasciolariidae:
 Mittelmeer-Spindelschnecke, Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758)
 Nikobaren-Spindelschnecke, Fusinus nicobaricus (Röding, 1798)
 Sizilianische Spindelschnecke, Fusinus syracusanus (Linnaeus, 1758)

 eine Schnecke in der Familie der Flügelschnecken (Strombidae):
 Tibia fusus (Linnaeus, 1758), die Spindelschnecke